Arrien, historien romain de langue grecque du .
 Arrien, commune française des Pyrénées-Atlantiques.
 Arrien-en-Bethmale, commune française de l'Ariège
 Arriën, village situé dans la commune néerlandaise d'Ommen
Homonymie de toponyme